Влади́мир Игна́тьевич Белоу́сов (а — ) — советский военный лётчик, участник советско-финской войны (в должности командира эскадрильи 9-го штурмового авиационного полка ВВС 7-й армии Северо-Западного фронта, капитан) и Великой Отечественной войны (в должности командира 198-й штурмовой авиационной дивизии, гвардии полковник).

Герой Советского Союза (), гвардии полковник (1943).

Молодость и первые годы военной службы 
Родился а в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1932 года. Окончил школу-семилетку. Работал извозчиком на 2-м Ленинградском хлебозаводе имени Бадаева.

В ноябре 1930 года призван в ряды Красной армии. Служил на срочной службе в 168-м стрелковом полку 56-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа (Порхов), где окончил полковую школу. В декабре 1931 года направлен в ВВС РККА. В 1932 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков, в 1933 году — 14-ю военную школу лётчиков в городе Энгельсе, в 1934 году — курсы командиров звеньев при 1-й военной школе пилотов имени А. Ф. Мясникова. С 1932 года был членом ВКП(б).

С июля 1934 года служил в 22-й легко-штурмовой авиационной эскадрилье ВВС Ленинградского военного округа: командир звена, командир авиаотряда. С марта 1938 года командир эскадрильи 9-го легко-штурмового авиационного полка (полк базировался в городе Дно).

Финская война 
Участвовал в советско-финской войне 1939—1940 годов с декабря 1939 по март 1940 года. Командир эскадрильи 9-го штурмового авиационного полка капитан В. И. Белоусов умело организовал действия подразделения по разведке и уничтожению живой силы и техники врага. Лично произвёл 30 боевых вылетов на самолёте И-15 на бомбардировку войск противника и уничтожение его пулемётным огнём в районе станции Лейпясуо, Кямяря (Гаврилово Выборгского района Ленинградской области). Эскадрилья выполнила 705 боевых вылетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Владимиру Игнатьевичу Белоусову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 252).

С сентября 1940 года — помощник командира 65-го штурмового авиационного полка ВВС ЛенВО. В январе 1941 года направлен на учёбу на курсы усовершенствования командиров полков при Военной академии командного и штурманского состава ВВС РККА, которые окончил в июне 1941 года. 21 июня 1941 года был подписан приказ о назначении В. И. Белоусова командиром 65-го штурмового авиационного полка.

Великая Отечественная война 
В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. До января 1943 года командовал 65-м штурмовым авиационным полком в составе Северного, с августа 1941 — Ленинградского, с декабря 1941 — Карельского фронтов. Участвовал в обороне Ленинграда, с 10 июля 1941 года в отражении наступления финской Карельская армия на Онежско-Ладожском перешейке и в других сражениях обороны Карелии. В декабре 1941 года 65-й штурмовой авиационный полк из-за больших потерь в самолётном парке за полгода боёв был выведен с фронта, перебазирован на аэродром Колежма, южнее Соловецких островов, для перевооружения на самолеты «Харрикейны». В феврале 1942 года полк передан в состав ВВС 26-й армии и перелетел на прифронтовой аэродром Подужемье, западнее города Кемь. В 1941 году воевал на самолётах И-15бис.

За отличия в боевых действиях в марте 1942 года 65-му штурмовому авиационному полку было присвоено звание гвардейского и он был преобразован в 17-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Вскоре полк был перевооружён новейшими штурмовиками Ил-2. С июня 1941 по октябрь 1942 года полк под командованием В. И. Белоусова выполнил 4288 боевых вылетов, в которых лётчики-штурмовики уничтожили 25 танков, 751 автомашину, 67 орудий и миномётов, большое количество иного вооружения и техники.

В ноябре 1942 года В. И. Белоусов назначен заместителем командира 261-й штурмовой авиационной дивизии 7-й воздушной армии Карельского фронта. С января 1943 года служил старшим инструктором-лётчиком по огневой подготовке отдела штурмовой авиации Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС РККА. Постоянно вылетал в командировки в действующую армию, для оказания практической помощи боевым частям в организации ведения боевых действий, при этом и сам продолжал совершать боевые вылеты.

С 18 марта 1944 года и до конца войны гвардии полковник В. И. Белоусов командовал 198-й штурмовой авиационной дивизией. После завершения формирования с 7 июля 1944 года дивизия вела боевые действия в составе 6-го штурмового авиационного корпуса, 6-й и 16-й воздушных армий на 1-м Белорусском фронте. Во главе дивизии участвовал в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Под его командованием дивизия была награждена за доблесть, мужество и образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Берлинской операции орденом Красного Знамени, а ещё ранее получила почётное наименование «Варшавская».

К середине августа 1944 года войска 8-й гвардейской армии, отражая многочисленные контратаки и преодолевая яростное сопротивление врага, с помощью авиации не только удержали, но и расширили Магнушевский плацдарм на реке Висла до 20—25 км по фронту и до 15 км в глубину. Особенно эффективно действовали авиационные полки 6-го штурмового авиационного корпуса под прикрытием истребителей 194-й истребительной авиационной дивизии. За успешные боевые действия 198-я штурмовая авиационная дивизия получила благодарность от командиров 28-го и 29-го гвардейских стрелковых корпусов.

К 7 октября 1944 года дивизия была перебазирована на аэродром Вышкув, в 20 км от линии фронта. Её действия войсками оценивались весьма высоко. В течение 7-9 октября 1944 года, несмотря на неблагоприятные метеоусловия, 198-я штурмовая авиационная дивизия полковника В. И. Белоусова оказала большую помощь войскам 65-й армии, ведущим тяжелые и упорные бои с крупными силами противника на западном берегу реки Нарев в районе южнее Пултуска. В трудных условиях лётчики непрерывно уничтожали скопления танков, пехоты и технику противника, проявляя при этом мужество и прекрасное знание своего дела. Командующим войсками 65-й армии генерал-полковником Батовым за боевые действия и оказанную помощь войскам 65-й армии в упорных и тяжёлых боях с крупными силами танков и пехоты противника в районе южнее Пултуска всему личному составу 198-й штурмовой авиационной дивизии была объявлена благодарность. В Берлинской операции его дивизия поддерживала с воздуха наступление 2-й гвардейской танковой армии.

Сам в годы войны многократно проявлял личное мужество и отвагу. К началу 1944 года выполнил 51 боевой вылет на фронтах Великой Отечественной войны.

Послевоенное время 

После окончания Великой Отечественной войны полковник В. И. Белоусов ещё около года командовал той же дивизией, вошедшей в состав Группы советских оккупационных войск в Германии. С августа 1946 года — командир 277-й штурмовой авиационной дивизии (13-я воздушная армия, Ленинградский военный округ). С июля 1948 года полковник В. И. Белоусов — в запасе. 

Жил в Ленинграде. Скончался 2 октября 1981 года.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 252, 21.03.1940)
 Орден Ленина (21.03.1940)
 Орден Красного Знамени (1.05.1942)
 Два ордена Суворова II степени (6.04.1945, 29.05.1945)
 Орден Кутузова II степени (23.08.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (25.03.1944)
 Орден Красной Звезды (6.11.1945)
 Медали, в том числе:
 «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 «За оборону Ленинграда»
 «За оборону Советского Заполярья»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Берлина»
 «За освобождение Варшавы»
 «За освобождение Праги»
 «Ветеран труда»

Награды Польши
 Крест Храбрых
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «За вашу и нашу Свободу»

Память 
Похоронен на Серафимовском кладбище (2-й Вязовый уч.) в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 
 
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945: боевые биографии. — Мурманск: Книжное изд-во, 2007. — ISBN 978-5-85510-305-2.
 Они прославили Родину. Книга 1. — Ростов-на-Дону, 1974.

Ссылки 
  

Родившиеся в Царскосельском уезде
Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Похороненные на Серафимовском кладбище